Кірноджі () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Кірноджі () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Кірноджі.
 Кірноджі () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Улму.